Тастак — топоним:

Казахстан 
 Тастак — станция в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Тастак — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Тастак — исторический район в городе Алма-Ате, бывшая казачья станица Ленинская (ранее - Кучегуры), ныне жилой микрорайон, застроенный в советское время многоквартирными домами и объектами социальной инфраструктуры.